André Frossard (1915-1995) – giornalista e saggista francese
Charles Auguste Frossard (1807-1875) – generale francese
Ludovic-Oscar Frossard (1889-1946) – politico francese
Steven Frossard (1987) – pilota motociclistico francese